Тинная — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия) России. 

Согласно данным переписи населения 2010 года, проживало 46 человек.

География 
Село находится в 285 километрах от Олёкминска.

Население

Примечания 

 

Населённые пункты Олёкминского улуса